– fikcyjny gigantyczny potwór (kaijū), zdalnie sterowany robot o wyglądzie King Konga. Pojawił się w serialu animowanym The King Kong Show z 1966 roku oraz filmie Ucieczka King Konga z 1967 roku. W przeciwieństwie do innych potworów z Tōhō oryginalnie powstał w innej wytwórni.

Opis

The King Kong Show 
Mechani-Kong powstał na potrzeby amerykańsko-japońskiej kreskówki The King Kong Show jako robot pilotowany przez jego twórcę – doktora Who, głównego antagonistę serialu. W tej wersji ma kształt King Konga, jest zbudowany z metalu pokrytego brązowym lakierem i ma szczypce w kształcie dłoni. Na czubku głowy ma kokpit pilota sterującego robota.

Szukając zemsty King Kongu i rodzinie Bondów doktor Who atakuje Nową Gwineę przy pomocy Mechani-Konga, robotycznej wersji King Konga. Wszyscy biorą robota za prawdziwego Konga i wojsko wyrusza na wyspę Mondo, by tam zrobić z nim porządek. Ostatecznie wciąż przebywający na wyspie King Kong jest uniewinniony, gdy wojsko otrzymuje wiadomość o kolejnym ataku na Nową Gwineę.

Wojsko wraz z rodziną Bondów i King Kongiem docierają na wyspę, gdzie Mechani-Kong sieje zniszczenie. Profesor Bond sugeruje, by napuścić na niego Konga. Goryl próbuje zaatakować Mechani-Konga, ale ten bez problemu go pokonuje. Po radach Bobby’ego Bonda Kong spycha Mechani-Konga prosto do oceanu, powodując jego uszkodzenie. Helikoptery doktora Who zabierają go wraz z uszkodzonym robotem.

Ucieczka King Konga 
W Ucieczce King Konga z 1967 roku jego geneza i wygląd są inne. Nadal jego twórcą jest doktor Who, lecz w tej wersji Mechani-Kong powstał jako maszyna do wydobycia Elementu X na Biegunie Północnym, potrzebnego pewnemu azjatyckiemu krajowi do produkcji broni masowego rażenia. Powstał na kształt King Konga, który wtedy był uznany za legendę. W tej wersji Mechani-Kong jest w kształcie King Konga, jego całe ciało jest z szarego metalu z widocznymi śrubami na kończynach i stawach, za oczy ma silne lampy, ma pas narzędziowy zawierający granaty wokół talii i głośniki w paszczy. Pod koniec filmu ma umieszczone na głowie urządzenie hipnotyzujące.

Doktor Who opłacany przez pewien azjatycki kraj wykrada plany robotycznej wersji King Konga i buduje ją na Biegunie Północnym. Madame Pirania reprezentująca kraj opłacający doktora nie jest przekonana do maszyny. Doktor Who zdalnie uruchamia Mechani-Konga, który dociera do podziemi, gdzie znajduje się Element X. Jednak radioaktywność wytwarzana przez Element X powoduje usterki u Mechani-Konga i wymaga jak najszybszej naprawy.

Gdy Doktor Who porywa odkrytego na wyspie Mondo Konga, więzi go w swej bazie na Biegunie Północnym. Stojący obok celi Konga Mechani-Kong jest wzięty przez niego za innego przedstawiciela swego gatunku. Gdy Kongowi udaje się uciec z bazy doktora Who, zreperowany Mechani-Kong zostaje wysłany za nim w pościg. Kong w ostatniej chwili wskakuje do wody i odpływa.

Mechani-Kong znajdujący się na pokładzie statku doktora Who dociera do Tokio, by złapać King Konga. Tam Mechani-Kong z zamontowanym na głowie urządzeniem hipnotycznym wprawia w trans Konga. Urządzenie zostaje zniszczone przez kmdr ppor. Jiro Nomurę i wolny Kong walczy z mechanicznym odpowiednikiem. W trakcie walki Mechani-Kong porywa por. Susan Watson i udaje się z nią na Tokyo Tower. Doktor Who za pomocą zamontowanych w paszczy głośników rozkazuje Kongowi wrócić na jego statek, inaczej Mechani-Kong zrzuci Susan. King Kong wspina się na Tokyo Tower i atakuje Mechani-Konga chcąc ratować Susan. W obawie o to, że jej ojczyzna zostanie oskarżona o śmierć niewinnych ludzi, Madame Pirania zmienia stostunek do doktora Who i przed śmiercią niszczy urządzenie sterujące robotem. Sparaliżowany Mechani-Kong spada z Tokyo Tower rozbijając się na kawałki.

Dalsze losy 
Kiedy w 1992 roku Tōhō planowało zrobić remake King Kong kontra Godzilla, jednak na przeszkodzie komplikacje z prawami autorskimi. Wobec tego przeciwnikiem Godzilli miał być Mechani-Kong. Koichi Kawakita, nadzorujący wówczas efekty specjalne w serii z Godzillą, w wywiadzie z 1994 roku powiedział:

Mechani-Kong miał mieć wstrzykawki. Pewna liczba osób zostanie wskrzyknięta do wnętrza Godzilli, podczas gdy robot się z nim zmaga. Następnie zamierzali walczyć z Godzillą od wewnątrz, a Mechani-Kong nadal walczył z nim na zewnątrz. W środku Godzilli miało być wiele różnych dziwnych światów. Koncepcja była bardzo podobna do tej, na której opiera się Fantastyczna podróż (1966).

W latach 1991-1992 stworzono scenariusz do , gdzie Mechani-Kong został zbudowany przez rząd amerykański w odpowiedzi na atak Godzilli na Stany Zjednoczone. Podczas walki potwórów w Las Vegas radiacja emitowana przez Mechani-Konga przyczynia do powstania Gigamotha. Projektant Minoru Yoshida przerobił scenariusz na . W tej wersji grupa terrorystów umieszcza w Godzilli implant, który powoduje że reaktor nuklearny w jego ciele jest niestabilny i zmienia go w Czerwonego Godzillę powodującego zniszczenia w Japonii. Japońskie Siły Samoobrony wrzucają grupę naukowców do wnętrza Godzilli, by go ustabilizować, a w tym samym czasie wysyłają Mechani-Konga stworzonego do obrony Japonii przed Godzillą. Jednak i tym razem projekt anulowano ze względu na prawa autorskie. Cytując Koichiego Kawakitę:

Toho chciało postawić Godzillę przeciwko King Kongowi, ponieważ King Kong kontra Godzilla (1962) był bardzo udany. Jednak studio uważało, że uzyskanie pozwolenia na użycie King Konga byłoby trudne. Zamiast tego zdecydowało się użyć Mechani-Konga. Wkrótce odkryto, że uzyskanie zgody nawet na wykorzystanie podobizny King Konga byłoby trudne. Tak więc projekt został anulowany.

Mechani-Kong był ulubionym potworem Koichiego Kawakity i miał nadzieję, że Mechani-Kong wystąpi w filmie z Godzillą. Wobec tego stworzył dla serialu Genseishin Jasutiraizā i filmu Gekijō-ban Chōsei Kantai Seizā Ekkusu Tatakae! Hoshi no Senshi-tachi Bulgario, gigantycznego robota w kształcie małpy i oparł jego wygląd na wizerunku przeznaczonym dla Mechani-Konga do filmów Micro Super Battle: Godzilla vs. Gigamoth i Godzilla’s Counterattack.

Mechani-Kong wystąpił w mandze  autorstwa Hisashiego Yasui i Hiroshiego Kawamoto, gdzie zostaje zreperowany przez doktora Oniyamę, by towarzyszył Mechagodzilli w walce z Godzillą.

Mechani-Kong posłużył jako inspiracja dla Mechagodzilli. Robotem inspirowano się także przy tworzeniu Mecha Pona z serii gier komputerowych Strider czy trzeciej formy Congara z gry War of the Monsters na PlayStation 2. Robo-Yeti z serialu animowanego Godzilla jest prawdopodobnie inspirowany Mechani-Kongiem.

Przypisy

Zobacz też

Linki zewnętrzne 
 Profil potwora na fanowskiej stronie Toho Kingdom

Kaijū
King Kong
Roboty w fantastyce

nl:Lijst van kaiju in films van Toho#Mechani-Kong